Corquín kan syfta på:

Honduras 

 Corquín (kommun), Departamento de Copán, 
 Corquín (ort), Departamento de Copán,